National Highway 7 steht für:

 eine Fernstraße in Indien, siehe National Highway 7 (Indien)